Азбукин — русская фамилия; имеет женскую форму Азбукина.

Известные носители 
 Азбукин, Агафоник Павлович (1883—1956) — профессор кафедры нормальной анатомии медицинского факультета ТГУ (1923—1930) и ТМИ (1931—1943), ректор мединститута (1939—1940).
 Азбукин, Дмитрий Иванович (1883—1953) — психиатр и дефектолог.
 Азбукин, Лазарь Павлович — герой Первой мировой войны
 Азбукин, Николай Васильевич (1894—1943) — белорусский географ, краевед.
 Азбукин, Павел Андреевич (1882—1970) — советский учёный-электросвязист, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Азбукина, Зинаида Максимовна (1924?—2021) — российский миколог.

Примечания